Модсли () — английская фамилия. Известные носители:

 Модсли, Альфред (1850−1931) — британский дипломат, исследователь и археолог-любитель.
 
 Модсли, Роберт (род. 1953) — британский серийный убийца.
 Модсли, Элджернон (1873—1948) — британский яхтсмен.

Примечания